144 километр — закрытый остановочный пункт Витебского направления Октябрьской железной дороги на участке Павловск — Батецкая. Относился к Санкт-Петербург — Витебскому региону. Находился на территории Батецкого района Новгородской области.

Остановочный пункт располагался на неэлектрифицированном однопутном перегоне Заклинье — Батецкая. Посадочной платформой остановочный пункт оборудован не был. Имелись лишь знаки «Остановка локомотива» и лавочка для ожидающих поезд пассажиров. Билетная касса отсутствовала.

На расстоянии около 800 метров к востоку от бывшего остановочного пункта расположена деревня Торошино Батецкого сельского поселения Батецкого района Новгородской области, а на расстоянии около 2 километров к западу — деревня Антипово того же сельского поселения. Остановочный пункт 144 км находился рядом с железнодорожным переездом на автодороге, связывающей Антипово и Торошино.

На остановочном пункте имели остановку пригородные поезда на автономной тяге, курсировавшие по маршруту Оредеж — Дно — Оредеж. В 2011 году остановочный пункт 144 километр был упразднён по причине отсутствия платформы.

Ссылки 
 144 км на railwayz.info
 144 км на osm.sbin.ru
 Остановочный пункт 144 км на российской топографической карте масштаба 1:50000
 Остановочный пункт 144 км на российской топографической карте масштаба 1:25000

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Батецкого района
Бывшие остановочные пункты